Srednji Vrh je naselbinsko ime več naselij v Sloveniji:

 Srednji Vrh, Kranjska Gora
 Srednji Vrh, Dobrova - Polhov Gradec

Glej tudi  
 Srednji vrh (ime več gora - vrhov)

Naselja v Sloveniji